Hastings steht für:
 Hastings (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

Hastings ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Hastings, Ort in East Sussex, England
 Hastings (Somerset), Ort in Somerset, England
 Hastings Island (Bonvouloir-Inseln), Insel in Papua-Neuguinea
 Mount Hastings, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Orte in Australien:
 Hastings (New South Wales)
 Hastings (Tasmania)
 Hastings (Victoria)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hastings (Florida)
 Hastings (Georgia)
 Hastings (Illinois)
 Hastings (Indiana)
 Hastings (Iowa)
 Hastings (Maine)
 Hastings (Massachusetts)
 Hastings (Michigan)
 Hastings (Minnesota)
 Hastings (Nebraska)
 Hastings (New Hampshire)
 Hastings (New York) im Oswego County
 Hastings (North Dakota)
 Hastings (Ohio)
 Hastings (Oklahoma)
 Hastings (Pennsylvania)
 Hastings (Texas)
 Hastings (West Virginia)
 Hastings-on-Hudson, Westchester County, Bundesstaat New York

Orte und Distrikte in anderen Staaten:
 Hastings (Barbados), Barbados
 Hastings (Kanada), Kanada
 Hastings (Neuseeland), Neuseeland
 Hastings District (Neuseeland), Distrikt in Neuseeland
 Hastings (Sierra Leone), Sierra Leone

Hastings steht für:
 Handley Page Hastings, britisches Transportflugzeug
 University of California, Hastings College of the Law, Hochschule in San Francisco
 Schlacht bei Hastings,  Normannen gegen Angelsachsen (1066)
 Operation Hastings, militärische Operationen des US Marine Corps in Vietnam
 Flugplatz Hastings, Flughafen in Sierra Leone
 Hastings Line, Eisenbahnlinie in Südengland 

Siehe auch:
 Hasting (810/820–um 900), dänischer Wikinger-Häuptling